Amnesia –  film del 1994 diretto da Gonzalo Justiniano
 Amnèsia – film del 2002 diretto da Gabriele Salvatores
 Amnesia – serie di visual novel per PlayStation Portable
 Amnesia – amnesia è un disturbo della memoria a lungo termine episodica
 AMNéSIA – gruppo musicale
 Amnesia – singolo delle Cherish del 2008
 Amnesia – singolo dei 5 Seconds of Summer del 2014
 Amnesia – singolo di Roxen del 2021
 Amnesia: The Dark Descent – videogioco del 2010
 Amnesia: A Machine for Pigs – videogioco del 2013
 Amnesia – locale notturno di Ibiza

Pagine correlate 
 Amnesiac